Список действующих и потухших вулканов Португалии и её островов в Атлантическом океане.

Ссылки 
 
 Global Volcanism Program: Azores

Португалия
Вулканы
Вулканы Португалии
Списки:Португалия